W Rumunii
 Seliștea – wieś w okręgu Arad, w gminie Cărand
 Seliștea – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Mileanca
 Seliștea – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Isverna